

Biografia 
È deceduto a soli 31 anni a causa di un incidente con l'aeroplano. Era fratellastro della scrittrice Karen Blixen e padre di Hans von Blixen-Finecke Jr., anch'egli cavaliere e vincitore di due medaglie olimpiche nel 1952.

Palmarès

Olimpiadi 
  a  nel dressage individuale.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Morti per incidente aereo